Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1956 je enaindvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 27. januarjem in 5. februarjem 1956 v Cortini d'Ampezzo, Italija, v osmih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov
Rezultati nordijske kombinacije
Rezultati smučarskih skokov

1956
1956 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Cortini d'Ampezzo